Ро́зы Люксембу́рг (имени Розы Люксембург, Роза Люксембург) — название населённых пунктов:

Казахстан 
 имени Розы Люксембург — село в Буландынском районе Акмолинской области, исключено из учётных данных в 2009 г.

Россия 
 Розы Люксембург — село в Хохольском районе Воронежской области.
 Розы Люксембург — хутор в Анапском районе Краснодарского края.
 Розы Люксембург — посёлок в Кавказском районе Краснодарского края.
 Розы Люксембург — посёлок в Липецком районе Липецкой области.
 Розы Люксембург — хутор в Красносулинском районе Ростовской области.

Украина 
 Розы Люксембург — село в Новоазовском районе Донецкой области.
 Розы Люксембург — до 2016 г. название села Гречаные Поды в Широковском районе Днепропетровской области.
 Розы Люксембург — до 2016 г. название села Новое Шахово в Добропольском районе Донецкой области.
 Розы Люксембург — до 2016 г. название села Херсонское в Геническом районе Херсонской области.

См. также 
 Роза Люксембург (значения)
 
 
 

Объекты, названные в честь Розы Люксембург